Åmot kan syfta på:

 Åmot, Ockelbo kommun – en tätort i Gästrikland
 Åmot, Arvika kommun – en by i Arvika kommun, Värmland
 Åmot, Modums kommun –, en by i Modums kommun, Buskerud fylke, Norge
 Åmot, Vinje –, en tätort i Vinje kommun, Telemark fylke, Norge
 Åmots församling – en före detta församling i Ockelbo kommun, Gästrikland
 Åmots kommun – i Hedmark fylke, Norge
 Åmot, Hedmark fylke – i Hedmark fylke
 Åmot – ett äldre namn på Åmotfors i Värmland